PMJ steht für:
 Postmodern Jukebox, auch Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox, US-amerikanische Musikgruppe ohne feste Besetzung

pmj steht für:
 Qinghua (Dialekt) (auch: Südliches Pumi/Primi; ISO-639-3-Code), Dialekt von Primi (Sprache), Xixia-Qiang-Sprache der Primi in der chinesischen Provinz Yunnan

Abkürzung